Sete peut faire référence à :

 Sète, ville portuaire du département de l'Hérault (France)
 SETE, Société d'exploitation de la tour Eiffel